Ангикс ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-дель-Дуэро. Занимает площадь 13 км². Население — 152 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 71 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación Provincial de Burgos — Anguix

Муниципалитеты Бургоса